Сейнт Лорънс може да се отнася за:
 Сейнт Лорънс, река в Северна Америка
 Сейнт Лорънс (залив), залив на Атлантическия океан
 Сейнт Лорънс (низина), низина в Северна Америка
 Сейнт Лорънс (остров), остров в Берингово море
 Сейнт Лорънс (окръг), административен окръг в щата Ню Йорк, САЩ